Der Copa Colsanitas 2002 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Er war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 16. bis 24. Februar 2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
2002